

«Жовтнева» — проектна назва станції Харківського метрополітену (будується).
 «Жовтнева» — колишня (з 1971 по 1993 рік) назва станції «» Київського метрополітену.

«Жовтнева» () — станція Мінського метрополітену

Московський метрополітен:
 «Жовтнева» () — назва станції Кільцевої лінії
 «Жовтнева» () — назва станції Калузько-Ризької лінії
 «Жовтнева» () — назва станції Новосибірського метрополітену